Natashquan est un toponyme québécois signifiant là où l'on chasse l'ours noir  en langue innu-aimun (montagnais) et pouvant désigner:

Toponymie

Natashquan, municipalité de la MRC Minganie, Côte-Nord (Québec, Canada)
Natashquan (réserve indienne), réserve indienne innue de la MRC Minganie, Côte-Nord
Rivière Natashquan, rivière coulant à la frontière des MRC Minganie et Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, de la province du Québec, au Canada.

Références